Condado de Wied — antigo condado da Alemanha
 Wied (Renânia-Palatinado) — município da Alemanha
 Steinebach an der Wied — município da Alemanha
Maximilian zu Wied-Neuwied  — viajante naturalista alemão

Biologia 
 Sagui-de-wied ou Callithrix kuhlii — primata também conhecido como sagui-de-juba preta

Desambiguações de topônimos